Monty est principalement utilisé comme nom, prénom et surnom.

Monty comme nom de famille 

Jean Monty, homme d'affaires canadien

Monty comme pseudonyme 

Monty, nom de scène de Jacques Bulostin, auteur-compositeur-interprète français
 Mike Monty, pseudonyme de Michael O'Donoghue (1936-2006), acteur américain de série B, série Z et de cinéma érotique.

Monty comme prénom 

Monty Alexander
Monty Budwig
Monty Dumond
Monty Hall
Monty Jones
Monty Noble
Monty Norman
Monty Panesar
Monty Sopp
Monty Sunshine
Monty Laurence

Monty comme surnom 
D'après le nom de famille
Bernard Montgomery, officier militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale

D'après l'un des prénoms
Burns (Charles Montgomery), personnage fictif des Simpson
Clift (Montgomery), acteur américain

Titres 

 
 Monty Python, une troupe de comiques anglais ;
 , série télévisée américaine diffusée en 1994
Surnom
Prénom masculin
Prénom américain
Homonymie de prénom
Patronyme anglais